Сироватський — українське прізвище.

 Сироватський Анатолій Іванович (*1957) — радянський футболіст, півзахисник, та український футбольний тренер.
 Сироватський Віктор Миколайович (1941—2008) — український письменник.
 Сироватський Сергій Іванович (1925—1979) — радянський фізик.

Українські прізвища